De Kondrasjin & Belov Cup 2005 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 8 oktober 2005 en 9 oktober 2005 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, CSKA Moskou, Dinamo Sint-Petersburg en Lokomotiv Rostov. CSKA won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2005